Carling peut désigner :

Patronyme 

Thomas Carling (fl. 1840), fondateur canadien de la brasserie Carling
 (né en 1965), joueur anglais de rugby
Will Carling, actrice anglaise

Toponyme 

 Carling est une commune française, située dans le département de la Moselle et la région Grand Est ;
 Carling (Ontario), canton canadien ;
 Carling, une station du métro léger d'Ottawa (Canada).

Autre 
 Carling (bière) est une bière canadienne
 Gunhild Carling, groupe-orchestre jazz suédois

Homonymie de patronyme